Elisabeth Moore ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Myrtle McAteer 6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 6-2.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1901